Tantou peut être :
Tantou, ville du Changle, Fujian, Chine
Tantou, ville du Fu'an, Fujian, Chine
Tantou, ville du Gaozhou, Guangdong, Chine
Tantou, rivière de Guinée
Tantou, rivière de Nouvelle-Calédonie